Без жалости — роман (1993) Тома Клэнси
 Без жалости — фильм (1948) Альберто Латтуада
 Без жалости — фильм (2021) по одноимённому роману Тома Клэнси